Головачево — название нескольких населённых пунктов:
 Головачёво — деревня в Луховицком районе Московской области.
 Головачево — деревня в Талдомском районе Московской области.
 Головачево — деревня в Калининском районе Тверской области.